obudowa komputera
 obudowa (górnictwo)
 obudowa podporowa
 obudowa kotwiowa
 obudowa ochronna (elektryczna)
 obudowa żebrowa
 obudowa hermetyczna